Берёзов, Бе́резов — топоним и фамилия:

Топоним

Россия 
 Берёзов — хутор в Новооскольском районе Белгородской области.
 Берёзов — бывший город (до 1926 года), ныне посёлок городского типа Берёзово в Ханты-Мансийском автономном округе.

Украина 
 Березов — село в Старосамборском районе Львовской области.

Носители фамилии 
 Берёзов, Владимир Антонович (1930—2016) — советский партийный и государственный деятель, второй секретарь ЦК Компартии Литвы (1988—1990), народный депутат СССР.
 Берёзов, Георгий Сергеевич (род. 1995) — российский футболист.
 
 Берёзов, Павел Иванович (настоящая фамилия Полозов; 1892—1972) — русский советский писатель, поэт, автор исторической и историко-революционной литературы.
 Берёзов, Пётр Алексеевич (1906—1977) — советский актёр театра и кино.
 Берёзов, Родион Михайлович (настоящая фамилия Акульшин; 1896—1988) — русский прозаик, поэт и драматург, эмигрант второй волны.
 Берёзов, Темирболат Темболатович (1924—2014) — советский и российский учёный-биохимик, онколог, публицист, академик АМН СССР, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат премии Правительства России.

См. также 
 Берёза (значения)
 Берёзка
 Берёзки
 Березкино
 Берёзкино
 Берёзова
 Берёзовая
 Березовка
 Березово
 Берёзовое
 Березовская
 Березовский
 Берёзовский
 Березовское
 Берёзовый
 Берёзы
 Бжозув